Perroud ist der Familienname von

 Benoît-Philibert Perroud (1796–1887), französischer Entomologe
 Blandine Perroud (1977–2013), französischer Fallschirmjäger.
 Claude Perroud (1839–1919), französischer Historiker, Lehrer und Journalist
 Émilie Perroud (* 1992), Waadtlände Schriftstellerin
 Georges Perroud (* 1941), ehemaliger Schweizer Fußballspieler
 Jacques François Perroud (1770–1822), französischer Freibeuter
 Laurent Perroud († 1584/85), Schweizer Künstler und Baumeister
 Pierre Perroud (* 1943), Schweizer Mineraloge
 Robert Perroud (* 1920), französischer Literaturhistoriker und Essayist
 Serge Perroud (* 1970), französischer Schnellläufer
 Théodore Perroud (1831–1876), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg